Siddharth (Siddharth Suryanarayan) est un acteur indien né en 1979.
Siddarth est un film indien du réalisateur Richie Mehta et sorti en 2013.

Homonymie